Saint-Constant steht für:
 Saint-Constant (Cantal), ehemalige französische Gemeinde im Département Cantal 
 Saint-Constant (Québec), kanadische Gemeinde in der Provinz Québec 
Siehe auch:
 Saint-Projet-Saint-Constant